Riedhausen ist der Name folgender Orte:

 Riedhausen, Gemeinde im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Riedhausen (Brunnthal), Ortsteil der Gemeinde Brunnthal, Landkreis München, Bayern
 Riedhausen bei Günzburg, Ortsteil der Stadt Günzburg, Landkreis Günzburg, Bayern
 Riedhausen (Seehausen am Staffelsee), Ortsteil der Gemeinde Seehausen am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
Siehe auch:
 Riethausen